Bad Homburg Open 2022, właśc. Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Bad Homburg Open rozgrywany w dniach 19–25 czerwca 2022 roku w Bad Homburg vor der Höhe na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 203 024 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Niemczech